Lanwer ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Lanwer (1908–1969), deutscher Diplomat
 Willehad Lanwer (* 20. Jahrhundert), deutscher Behindertenpädagoge